Normal People ist der Originaltitel von:

 einem Roman von Sally Rooney, siehe Normale Menschen
 der auf dem Werk basierenden Fernsehserie, siehe Normal People (Fernsehserie)